Latijn of Engels voor evenwicht
Equilibrium (film), een sciencefictionfilm uit 2002
Equilibrium (band), een Duitse Folk-metalband
Equilibrium (Karda Estra), een muziekalbum
Equilibrium (studievereniging), een studievereniging in Groningen
Equilibrium (psychologie), een van de mechanismen waarmee kennis wordt vergaard volgens de Zwitsers psycholoog Jean Piaget